Сандига Олеся Юріївна (1979) — поетка, перекладачка, критик.
 Сандига Юрій Григорович (1949) — український різьбляр, художник, скульптор, член Національної спілки художників України.

прізвища